Cassinone – frazione del comune italiano di Seriate
 Cassinone – località del comune italiano di Casale Corte Cerro
 Cassinone – località del comune svizzero di Monteggio